Індуктор:
 Індуктор — це частина електричної машини, що відповідає за створення в ній робочого магнітного потоку. Індуктором може бути як ротор, так і статор.
 Електрична машина з ручним приводом для одержання змінного струму.
 Пристрій для індукційного нагріву твердих, рідких і газоподібних тіл змінними струмами високої частоти.

Див. також 
 Котушка індуктивності

Література 
 

Обладнання